Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Escort :
 Le  était un sloop de 14 canons, anciennement un corsaire français. Il a été capturé en 1757 et vendu en 1768.
 Le  était un chaland de 12 canons lancé en 1801 et transféré aux douanes en 1815.
 Le  était une canonnière à hélice en bois de la  lancée en 1856 et démantelée en 1865.
 Le  était un destroyer de classe E lancé en 1934. Il a été torpillé en 1940 et a sombré trois jours plus tard.

Escort